Пестушко — фамилия.
 Пестушко, Константин Юрьевич (псевдоним Кость Степной—Блакитный; 1898—1921) — украинский военный деятель, атаман повстанческой Степной дивизии, Главный атаман Холодного Яра.
 Пестушко, Максим Викторович (род. 1985) — российский хоккеист.